DVJ, похідна від термінів "DJ " і «VJ».Це виконавець, що використовує аудіо-візуальний музичний плеєр, а не тільки аудіо установку, що складається з CD програвача або вінілової вертушки. Не слід плутати з VJ, який зазвичай відноситься до цілого ряду музичних телевізійних каналів. Як правило, термін DJ також відноситься до композиторів музики, яку грає Ді-Джей. DVJ — аналогічно з композиторами в аудіо-візуальному форматі. Можна сказати, що «DVJ» — це "відео-жокей"художник. Загальніша назва DVDJ (DVD жокей) або VJ (Video Jockey), однак останнього, як вже згадувалося раніше, іноді плутають з телевізійним ведучими музичного відеоканалу.

Музична індустрія